Unter dem Namen Andokides sind mehrere Personen aus dem antiken Griechenland bekannt:

Andokides (Admiral) war der Großvater des Redners Andokides.
Andokides (Redner) lebte an der Wende vom 5. zum 4. Jahrhundert v. Chr. in Athen.
Andokides (Töpfer) lebte um die Mitte des 6. Jahrhunderts v. Chr.  in Attika.
 der nach dem Töpfer mit einem Notnamen benannte Andokides-Maler